Haylie steht für: 

 Haylie (Megalith), Megalithanlage
 weiblicher Vorname, Schreibweise von Hayley (Vorname)